Op Roland Garros 2012 speelden de mannen de wedstrijden in het dubbelspel van 30 mei tot en met 9 juni 2012.

Titelverdedigers waren Maks Mirni en Daniel Nestor uit Wit-Rusland en Canada. Zij waren als eersten geplaatst, en wisten hun titel te prolongeren. In de finale versloegen zij de als tweede geplaatste gebroeders Bob en Mike Bryan in twee sets.

Geplaatste spelers

Prijzengeld (per team) en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema ATP

Roland Garros
ITF-toernooi in 2012